Municipio de High Point puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de High Point (condado de Guilford, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Guilford.
 Municipio de High Point (condado de Decatur, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Decatur.